Франц Кла́ммер (, род. 3 декабря 1953, Моосвальд, Каринтия, Австрия) — австрийский горнолыжник, доминировавший в скоростном спуске в середине 1970-х годов, олимпийский чемпион 1976 года в этой дисциплине.

Был чрезвычайно популярен в Австрии, получил прозвища Кайзер и Кламмер-Экспресс. Способствовал росту популярности горнолыжного спорта.

Чемпион мира 1974 года в комбинации и серебряный призёр в скоростном спуске. Трижды — в 1975, 1976, 1983 годах — признавался австрийским спортсменом года.

Биография 

Родился в Моосвальде, Каринтия, в семье фермеров. Так как горнолыжная сборная Австрии в основном состояла из выходцев из земель Тироль и Зальцбург, ему пришлось приложить существенные усилия, чтобы попасть в неё. В возрасте 19 лет впервые принял участие в этапе Кубка Мира, после чего участвовал в нём 12 сезонов, до своего ухода из спорта в 1984 году в возрасте 30 лет.

Впервые добился существенного результата во второй половине 1973 года, финишировав вторым (вслед за Бернхардом Русси) на этапе кубка мира по скоростному спуску в Санкт-Антоне. За этим последовало третье место в скоростном спуске Санкт-Морице и третье в слаломе-гиганте в Монт-Сент-Анн. Следующий сезон он закончил на втором месте в общем зачёте кубка мира в скоростном спуске, вслед за Роланом Коломбеном, выиграв этап кубка мира в Шладминге (в ужасных погодных условиях) и трижды став вторым. В декабре 1974 года в Валь-д'Изере Коломбен получил серьёзную травму и закончил карьеру, а Кламмер выиграл этот и все последующие этапы сезона в скоростном спуске, за исключением Мегева, где у него отлетела лыжа.

На Олимпиаде 1976 года Кламмер выиграл золотую медаль в скоростном спуске, опередив на 0,33 секунды стартовавшего до него олимпийского чемпиона 1972 года Бернхарда Русси. Кламмер прошёл всю трассу на грани риска, и его спуск до сих пор является классическим образцом.

Францу Кламмеру ни разу не удалось завоевать Кубок Мира в общем зачёте (лучшим было третье место в сезоне 1974—1975 годов, когда он выиграл восемь этапов в скоростном спуске из девяти), так как до декабря 1982 года супер-гигантской слалом не входил в программу Кубка, и у представителей технических дисциплин — слалома и слалома-гиганта — было больше шансов на победу в общем зачёте.

Пять раз Кламмер выиграл кубок мира в скоростном спуске. Ни одному другому спортсмену пока не удалось выиграть его больше трёх раз. Между этапами кубка мира в Венгене в 1976 и 1977 годах выиграл все 10 этапов в скоростном спуске. За карьеру выиграл скоростной спуск 26 раз — 25 этапов Кубка Мира и один на Олимпиаде.

После четвёртого подряд Кубка Мира в скоростном спуске (1977/78) в карьере Кламмера начался спад, продолжавшийся до конца сезона 1980/81, вероятно, связанный со сменой поставщика лыж и с семейными обстоятельствами. Он не смог пройти отбор в команду на Олимпийские Игры 1980 года и защитить свой титул. Тем не менее, впоследствии ему удалось восстановить форму. В декабре 1981 года он выиграл этап Кубка Мира в Валь-д'Изер, а на следующий год — пятый титул победителя Кубка Мира в скоростном спуске. На Олимпиаде 1984 года в Сараево Кламмер финишировал десятым.

Спортивные достижения 
 Олимпийские игры
  Золотая медаль в скоростном спуске 1976, на зимних Олимпийских играх 1976 года, Инсбрук.

 Чемпионаты мира
  Золотая медаль, комбинация 1974
  Серебряная медаль, скоростной спуск 1974

 Кубок мира — общий зачёт

 Отдельные этапы кубка мира

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Международной федерации лыжного спорта
 Ski-db.com  Результаты

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Австрии
Родившиеся 3 декабря
Родившиеся в 1953 году
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту